Semien Shewa est le nom de deux zones d'Éthiopie :
 Semien Shewa (Amhara)
 Semien Shewa (Oromia)